Costituzione – legge fondamentale di uno Stato, emanata dal parlamento o da una assemblea costituente
 Statuto costituzionale – legge fondamentale di uno Stato, concessa da un sovrano